El turó de Santa Creu és una muntanya de 1.317,1 metres del municipi de la Coma i la Pedra al Solsonès. Al peu del seu vessant nord-oriental hi ha l'ermita de Santa Creu de la Pedra.

Referències 

Muntanyes de la Coma i la Pedra